«Ідеальне алібі» («») — американський кримінальний фільм 1995 року режисера Кевіна Мейєра, в головних ролях - Тері Гарр та Гектор Елізондо.      Він знятий на романі 1990 року Де зараз мама? () Рошель Маєр Кріч.

Сюжет 
Блудливий чоловік і його французька коханка, яка працює нянею та покоївкою, прагнуть вбити багату дружину за її гроші. Найкраща подруга власниці будинку та поліцейський детектив намагаються притягнути винних до відповідальності.

Під час завершення фільму няня намагається отруїти гаряче какао своєї суперниці. Однак жінка, очевидно, замінює напої, що поступово призводить до розкриття правди.

Примітки

Посилання 
 
Фільми з подружньою зрадою
Фільми США
Фільми 1995
Фільми англійською мовою